Baraúna ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Baraúna (Paraíba)
 Baraúna (Rio Grande do Norte)